Abraham River steht für folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

* Abraham River (Beringmeer), Fluss im Bundesstaat Alaska
 Little Abraham River, Fluss im Bundesstaat Alaska